Юрий Глазов:
 Глазов, Юрий Алексеевич (1943—2004) — советский хоккеист.
 Глазов, Юрий Владимирович (род. 1962) — российский юрист, заместитель председателя Верховного суда РФ – председатель коллегии по гражданским спорам с 2020 года.
 Глазов, Юрий Яковлевич (1929—1998) — советский учёный-востоковед, правозащитник, диссидент, писатель.